George Russell peut se référer à :

 George Russell (1790-1846), général et diplomate britannique ;
 George Russell (1828-1898), , avocat et homme politique britannique ;
 George Russell (1852-1893),  de Bedford, homme politique et avocat britannique ;
 George William Russell (1852–1893),  de Bedford, homme politique britannique ;
 George William Erskine Russell (1853-1919), homme politique britannique du Parti libéral ;
  (1857-1951), horticulteur américain, créateur des lupins hybrides de Russell ;
 George William Russell (1867-1935), poète, peintre, critique, économiste irlandais ;
 George Russell (1923-2009), compositeur et musicien américain de jazz ;
 George Ellis Russel (1933-2016), peintre, aquarelliste, dessinateur, sculpteur et sérigraphiste canadien ;
 George Russell (1958-)), tueur en série américain ;
 George Russell (né en 1998), pilote automobile britannique.